Венди Уильямс:
 Уильямс, Венди (род. 1964) — американская теле- и радиоведущая, актриса, продюсер, писатель и дизайнер.
 Уильямс, Венди (род. 1976) — американская транссексуальная порноактриса, модель и режиссёр.
  (род. 1967) — американская прыгунья в воду.